Java Agent Development Framework
 Jade — препроцессор HTML и шаблонизатор; переименован в Pug
 Jade Engine — игровой движок компании Ubisoft
 JADE — Java based Ancient Domain Engine, находящееся в разработке продолжение roguelike-игры ADOM

См. также 
 Джейд

Примечания